Веркана () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.

Население составляет 730 человек (2008 г.), плотность населения составляет 52 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 22013. Телефонный код — 0344.

Покровителем населённого пункта считается святой .

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/